Акватория — участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или условными границами.

Другое 
 «Акватория» — российский детективный сериал 2017 года.
 «Акватория» — российский УКВ-комплекс радиотелефонной связи военного назначения.

Примечания

См. также 
 Петровская Акватория — исторический музей-макет в Санкт-Петербурге.
 В порту (значения) 
 В порту (мультфильм) — с песней об акватории («...Эта территория зовётся „акватория“...»).